Nerds and Monsters ist eine kanadische Zeichentrickserie, die seit 2014 produziert wird.

Handlung 
Drei Nerds und ein trotteliger Sportler erleiden bei ihrer Fahrt mit dem Schulbus einen Unfall und geraten dadurch auf eine geheimnisvolle Insel, die von Monstern bevölkert wird. Da diese sich von Eindringlingen bedroht fühlen greifen sie die vier öfters an. Da die Monster allerdings im Gegensatz zu den Nerds sehr einfach gestrickt sind, überlisten die Nerds sie immer wieder mithilfe ihrer geistiger Fähigkeiten.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird von Slap Happy Cartoons produziert und von 9 Story Media Group und Children's Independent Television (CiTV) vertrieben. Erstmals wurde die Serie am 12. März 2014 auf dem Fernsehsender YTV ausgestrahlt.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre